Příjmení Bader nosí více významných osobností:

 Alfred Bader (1924–2018) – kanadský chemik, podnikatel a sběratel umění
 Douglas Bader (1910–1982) – anglický válečný pilot
 Ghaleb Moussa Abdalla Bader (* 1951) – jordánský římskokatolický kněz, bývalý arcibiskup Alžíru a současný apoštolský nuncius v Pákistánu
 Jochanan Bader (1901–1994) – izraelský politik
 Menachem Bader (1895–1985) – sionistický aktivista a izraelský politik